Der Mobile Country Code ist eine von der ITU im Standard E.212 festgelegte Länderkennung, die zusammen mit dem Mobile Network Code (MNC) zur Identifizierung eines Mobilfunknetzes verwendet wird.

Anhand der ersten Ziffer des MCC kann eine grobe geografische Zuordnung vorgenommen werden:
 2 – Europa
 3 – Nordamerika und Karibik
 4 – Asien, Indien, naher Osten
 5 – Australien und Ozeanien
 6 – Afrika
 7 – Südamerika
 9 – Welt

Eine Sonderstellung nimmt der MCC 901 ein, er bezeichnet kein Land, sondern wird für Dienste benutzt, die weltweit empfang- bzw. nutzbar sind. Er wird von der ITU als shared Mobile Country Code bezeichnet.

MCC und MNC sind beispielsweise ein Teil der IMSI, der PLMN-Kennung und der LAI.

Länderkennungen

2 – Europa

3 – Nordamerika / Karibik 

Diese Gruppierung ist nicht deckungsgleich mit den Teilnehmern am Nordamerikanischen Nummerierungsplan.

4 – Asien

5 – Australien und Ozeanien

6 – Afrika

7 – Mittel- und Südamerika

Übrige

Einzelnachweise 

Mobilfunktechnik
Liste (Ländercode)